Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Brisbane International 2012. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 30. Dezember 2011 bis 1. Januar 2012 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Brisbane